Bosznia-Hercegovina
Crnac falu Bosansko Grahovo községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban 

 Horvátország
Crnac, falu és község Verőce-Drávamente megyében
Crnac falu Sziszek községben, Sziszek-Monoszló megyében